

Geografia 
 San Fruttuoso – quartiere di Genova
 San Fruttuoso – quartiere di Monza
 San Fruttuoso di Camogli, insenatura ligure, detta anche Capodimonte, sito dell'omonima abbazia

Santi e beati 
 San Fruttuoso di Tarragona (†259), vescovo di Tarragona, martire con i compagni di fede Augurio ed Eulogio, è celebrato il 21 gennaio;
 San Fruttuoso di Braga (†665), arcivescovo di Braga, celebrato il 16 aprile.

Altro 
 Abbazia di San Fruttuoso